Eine Schiffsbestattung kann sein:

 eine Bestattung in einem Schiff, siehe Schiffsgrab
 eine Bestattung in einer schiffsförmigen Steinsetzung, siehe Schiffssetzung
 eine Bestattung auf See von einem Schiff aus, siehe Seebestattung
 ein zum Grab erklärtes Schiff, dessen Besatzung nicht geborgen werden konnte, siehe Seekriegsgrab

In der Science-Fiction finden sich auch Bestattungen auf Raum-Schiffen (!), siehe hierzu Weltraumbestattung.

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__